Ministero dell'energia – ministero del governo iraniano
 Ministero dell'energia – ministero del governo russo
 Ministero dell'energia – dicastero dell'Ucraina